

Patronymes 

 Elena Salgado (1949-), femme politique espagnole socialiste.
 Giselle González Salgado (1969-), productrice de télévision mexicaine.
 Isabel Salgado (1960-2022), joueuse brésilienne de volley-ball et de beach-volley.
 Javi Salgado (1980-), joueur espagnol de basket-ball.
 Juliano Ribeiro Salgado (1974-), réalisateur brésilien, fils de Sebastião Salgado.
 Manuel Salgado (1944-), architecte portugais.
 Michel Salgado (1975-), footballeur espagnol.
 Plínio Salgado (1895-1975), homme politique, écrivain, journaliste et théologien brésilien.
 Raquel Ramírez Salgado (19?-), chercheuse, féministe et activiste mexicaine.
 Sebastião Salgado (1944-), photographe brésilien.
 Silvia Salgado (1978-), mannequin mexicaine.
 Solita Salgado (1914-1987), nageuse française.

Toponymes 

 Salgado, une des cinq microrégions qui subdivisent le Nord-Est de l'État du Pará au Brésil.
 Salgado, municipalité de l'État du Sergipe au Brésil.
 Salgado Filho, un quartier de la ville brésilienne de Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Patronyme hispanique
Patronyme brésilien